Nicolau:
 Numele de familie românești
 Agata Nicolau Iliescu (n. 1940), actriță română și deputat
 Alexandru Nicolau (1889-1937), avocat român, militant comunist și revoluționar sovietic
 Anghel Nicolau, om politic basarabean
 Anton Nicolau (1919-2001), deputat român în legislatura 1990-1992
 Constantin T. Nicolau (1897-1973), medic român 
 Cristina Nicolau (1977-2017), atletă română
 Edmond Nicolau (1922-1996]), inginer român, specialist în radiocomunicații
 Gheorghe Nicolau (1886-1950), om de știință român
 Gherontie Nicolau (1867-1948), cleric ortodox român
 Grigore Nicolau (1891-1957), general român
 Ion Nicolau (1885-1963), medic român
 Irina Nicolau (1946-2002), folcloristă, eseistă, directoare a Muzeului Țăranului Român
 Marin Nicolau (1914-1996), poet, prozator, dramaturg, istoric de artă și eseist român
 Mircea Nicolau (n. 1932), scenograf și pictor român.
 Pompiliu Nicolau (1891-1972), inginer român
 Serghei Nicolau (Serghei Nikonov; 1905-1999), general de Securitate și director al Direcției de Informații Externe din România
 Ștefan Gh. Nicolau (1874-1970), medic dermato-venerolog român
 Ștefan S. Nicolau (1896-1967), medic virolog român 
 Teodor Nicolau (n. 1947), compozitor român
 Valentin Nicolau (1960-2015), geofizician, scriitor și antreprenor român

 Numele portugheza
 Nicolau Tolentino de Almeida (1740  1811), un poet portughez
 Nicolau Vergueiro, un oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia

 Numele loc portugheza
 São Nicolau, un oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia
 São Nicolau, un oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia

Nume de familie românești